Rhododendron 'Pohjola's Daughter' (, ) — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Биологическое описание 
Крона плотная. Достигает одного метра в высоту примерно за десять лет, после чего куст больше растёт в ширину, нежели в высоту.

Листья вечнозелёные, тёмно-зелёные, чувствительны к зимне-весенним солнечным ожогам. 

Бутоны цикламеново-красные. В соцветии около 10 цветков. 

Цветки светло-фиолетовые, выцветающие до почти белого цвета, лепестки с волнистыми краями. Верхняя внутренняя часть цветка с коричневыми точками.

В условиях южной Финляндии цветение в конце мая.

Происхождение

В культуре 
Выносит зимние понижения температуры до -34 °С. Бутоны вымерзают при -23 °C. При наличии высокого снежного покрова в условиях Финляндии зимует нормально.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 

Pohjola's Daughter